В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Jacksonville 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 5-7, 6-3, 6-1.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1973